Список синглов № 1 1960-х годов (Чарт синглов Соединённого Королевства, UK Singles Chart) включает только те синглы, которые достигли № 1 в рейтинге продаж музыкальных синглов в Великобритании 1960-х годов. Еженедельно составляется «The Official Charts Company» (ОСС) и публикуется в журнале «Music Week» (лучшие 75) и на официальном сайте ОСС (лучшие 100).
Ключ:  — Самые продаваемые синглы года.

Имена исполнителей и названия их синглов, возглавлявших хит-парад приводятся по данным The Official Charts Company.

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

См. также 
 UK Albums Chart
 UK Singles Chart
 Billboard 200

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Списки синглов № 1 в Великобритании